Trapt — американская альтернативная рок-группа, созданная в Лос-Гатосе, Калифорния в 1997 году.

История группы 
Идея создания группы «Trapt» созревала в голове школьных приятелей Chris Brown и Peter Charell ещё в середине девяностых, под влиянием таких коллективов как «Korn», «Soundgarden» и «Metallica». C появлением гитариста Simon Ormandy, в 1997 году, трио приступило к записи своих первых демо и выступлениям, в окрестностях Южной Калифорнии. В течение года «Trapt» открывали концерты таких групп как «Papa Roach», «Spike 1000» и «Dredg», но приближающееся окончание музыкантами группы высшей школы, ставило под сомнение будущее «Trapt». После выпуска за свой счет очередной записи «Amalgamation» в 1998 году, участники коллектива Simon Ormandy и Chris Brown продолжили своё образование в Санта Крузе. Данное обстоятельство стало испытанием для группы, не сломившим серьёзность намерений участников «Trapt» в продолжении своей музыкальной карьеры. Музыканты встречались по уикэндам проводя время за репетициями и освоением концертных площадок. В начале 2000 года «Trapt» выпустили очередной релиз «Glimpse» в надежде на то, что их все же заметят представители рэкорд лейблов. В конце года, после нескольких концертов, удача вроде бы и повернулась к музыкантам лицом – пошли разговоры о контракте – но они так же быстро закончились, как и начинались, лишь спустя восемь недель музыкантам предложил контракт лейбл «Immortal».

В итоге все участники «Trapt» бросили своё дальнейшее образование, в пользу будущего группы. Вскоре, уроженец Сиэтла Aaron Montgomery прибыл в состав «Trapt» с целью занять место барабанщика. После выступления на благотворительном концерте посвященным Американским событиям 11 сентября музыкантов заметила компания «Warner Bros. » предложившая группе контракт в конце 2001 года. Данное событие, стало подтверждением того, что казалось бы не сбыточная мечта музыкантов все же сбылась. Спустя год, участники «Trapt» приступили к подготовке и записи материала для своего первого официального дебюта, провозглашенного в честь группы, который увидел свет весной 2002 года.

12 октября 2010 года состоялся релиз нового студийного альбома группы "No Apologies".

7 декабря 2011 года группа выпустила первый сингл нового студийного альбома "Reborn" под названием "Bring It". 2 октября 2012 года группа представила второй сингл с нового альбома "Love Hate Relationship". 22 января 2013 года вышел сам альбом "Reborn"

Состав

Дискография

Альбомы 

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видеография

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Исполнители EMI Records
Исполнители Warner Bros. Records
Хард-рок-группы из Калифорнии
Квартеты
Группы постгранжа из США